Rollstuhlhandball-Weltmeisterschaft 2022 steht für:

 Rollstuhlhandball-Weltmeisterschaft (4x4) 2022 in Ägypten
 Rollstuhlhandball-Weltmeisterschaft (6x6) 2022 in Portugal